Воробьёво и Воробьево — топонимы:

Белоруссия 
 Воробьево — деревня в Миорском районе Витебской области.

Россия 
Алтайский край
 Воробьёво — посёлок в Шипуновском районе.

Башкортостан
 Воробьево — деревня в Краснокамском районе.

Белгородская область
 Воробьево — хутор в Алексеевском районе.

Вологодская область
 Воробьево — деревня в Кирилловском районе.
 Воробьево — деревня в Междуреченском районе.
 Воробьёво — деревня в Сокольском районе.
 Воробьево — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область
 Воробьёво — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Воробьёво — деревня в Вичугском районе.
 Воробьёво — деревня в Юрьевецком районе.

Иркутская область
 Воробьёво — деревня в Братском районе.

Калининградская область
 Воробьево — посёлок в Гурьевском городском округе.

Калужская область
 Воробьёво — деревня в Малоярославецком районе.

Карелия
 Воробьёво — озеро в Лоухском районе Карелии.

Костромская область
 Воробьево — деревня в Буйском районе.
 Воробьёво — деревня в Галичском районе.
 Воробьево — деревня в Судиславском районе.

Курганская область
 Воробьево — деревня в Шумихинском районе.

Ленинградская область
 Воробьёво — озеро в Приозерском районе Ленинградской области

Москва
 Воробьёво — царская усадьба на Воробьёвых горах.

Московская область
 Воробьёво — деревня в Лотошинском районе.
 Воробьёво — дворянская усадьба в Подольском районе.
 Воробьёво — деревня в Рузском районе.
 Воробьёво — деревня в Солнечногорском районе.

Нижегородская область
 Воробьёво — деревня в Городецком районе.

Новгородская область
 Воробьёво — деревня в Крестецком районе.
 Воробьёво — деревня в Пестовском районе.

Новосибирская область
 Воробьёво — село в Венгеровском районе.
 Воробьёво — деревня в Колыванском районе.
 Воробьёво — посёлок в Коченёвском районе, упразднён в 1968 г.
 Воробьёво — деревня в Усть-Таркском районе.

Пермский край
 Воробьёво — деревня в Кочёвском районе.

Псковская область
 Воробьёво — деревня в Великолукском районе.
 Воробьёво — деревня в Невельском районе.
 Воробьёво — деревня в Новоржевском районе.
 Воробьево — деревня в Порховском районе.
 Воробьёво — деревня в Псковском районе.

Смоленская область
 Воробьёво — деревня в Гагаринском районе.
 Воробьёво — деревня в Темкинском районе.

Тверская область
 Воробьево — деревня в Бежецком районе.
 Воробьёво — деревня в Кесовогорском районе.
 Воробьёво — деревня в Лихославльском районе.
 Воробьёво — деревня в Максатихинском районе.
 Воробьево — деревня в Старицком районе.
 Воробьево — деревня в Торжокском районе.

Тульская область
 Воробьёво — деревня в Суворовском районе.

Тюменская область
 Воробьево — село в Бердюжском районе.

Ярославская область
 Воробьево — деревня в Даниловском районе.
 Воробьево — деревня в Угличском районе.
 Воробьево — деревня в Ярославском районе.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Воробьёво — село в Сакском районе.

Украина 
 Воробьёво — село в Великомихайловском районе Одесской области.

См. также 
Соболево-Воробьёво